Un prophète est une personne considérée comme l'envoyé, le messager d'une divinité, ou comme une personne qui annonce l'avenir.

Livres sacrés 
 Le terme « Prophètes » désigne les « Livres prophétiques » ou Nevi'im, deuxième partie de l'Ancien Testament.
 Les prophètes (نبيّ [nabīy], prophète, pl. أنْبياء [anbiyā']) est aussi le titre de la sourate XXI du Coran.

Littérature 
 Le Prophète, livre du poète libanais Khalil Gibran ;
 Le Prophète, livre de l'écrivain sud-coréen Yi Ch'ôngjun ;
 Le Prophète rouge, roman d'Orson Scott Card ;
 Le Prophète, album de bande dessinée de Lucky Luke.

Musique 
 Le Prophète, opéra de Giacomo Meyerbeer.

Cinéma 
 Le Prophéte, film de Dino Risi en 1968
 Le Prophète, film d'animation collectif, sorti en 2014.

 Un prophète, film de Jacques Audiard.

Série télévisée 
 Le Prophète, un épisode de Stargate Atlantis.

Jeu vidéo 
 Prophètes, ou San 'Shyuum, créatures de l'univers Halo.

Patronymes 
 Emmelie Prophète, écrivaine haïtienne

Voir aussi 
 Prophètes de l'islam
 Prophètes du judaïsme

Homonymie de titre